Puck – miasto w województwie pomorskim
 Puck – część wsi Mściszewice w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Puck – stacja kolejowa w Pucku (województwo pomorskie)
 Puck – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie puckim
 "Puck" – amerykański magazyn satyryczny
 SS Puck – jeden z dwóch bliźniaczych parowców
 ORP Puck – okręt polskiej Marynarki Wojennej
 Puck – niezatapialny jacht do żeglugi przybrzeżnej i osłoniętej
 MS Puck – ostatni z serii masowców zbudowany dla Polskiej Żeglugi Morskiej w chińskiej stoczni Xingang w Tjanjin

Zobacz też 
 Dekanat Puck, Port Puck, Powiat pucki